Felipe Buencamino sr. (1848-1929), Filipijns jurist en politicus;
 Felipe Buencamino jr. (1886-1959), Filipijns jurist en politicus;
 Felipe Buencamino III (1920-1949), Filipijns journalist en diplomaat.